Вирџинија Сити има више значења:
 Вирџинија Сити (Невада)
 Вирџинија Сити (Монтана)